

События 
 Консулы: Квинт Сервилий Агала (патриций) и Луций Генуций Авентинский (плебей); диктатор: Аппий Клавдий Красс Инрегиллен; народный трибун: Марк Помпоний.
 Процесс над Л.Манлием Империозом. Легенда о Марке Курции. Римляне разбиты герниками, убит консул Л.Генуций. Победа диктатора над герниками.
 Агесилай отправляется на помощь Мантинее. Мантинея передаётся Спарте.
 Четвёртое вторжение Эпаминонда в Пелопоннес. Он едва не захватывает город Спарту, но из-за ожесточённого сопротивления, оказанного спартанцами во главе с вернувшимся Агесилаем, вынужден отступить в Тегею.
 Эпаминонд выступил в поход с войском беотийцев, эвбейцев и фессалийцев, в союзе с аргивянами, мессенянами, тегейцами и мегалопольцами. Союзниками Спарты были элейцы, ахейцы и афиняне. Эпаминонд пошёл в Тегею, а Агесилай — в Мантинею. Эпаминонд повёл войско на Спарту, но Агесилай успел вернуться. Неудачный штурм Спарты Эпаминондом.
 Битва при Мантинее, в которой Эпаминонд сражался с коалиционной армией противника, которую, кроме спартанцев, составляли ахейцы, мантинейцы, элейцы, афиняне и др. Битва закончилась вничью. В этой битве погиб и сам Эпаминонд. Греки заключили мир, но Агесилай не желал признавать независимость Мессении и продолжал войну.
 Роспуск Пелопоннесского союза.
 Харидем переходит на службу к Тимофею и получает афинское гражданство.
 В Афинах проходит процесс над стратегом Каллисфеном, заключившим соглашение с македонским царём Пердиккой и признанное народным собранием не отвечающим интересам Афин. Каллисфен был приговорён к смертной казни.
 Фараон Египта Тах помогает восставшим сатрапам против Артаксеркса II деньгами и кораблями.
 Поражение афинян у Амфиполя.
 Восстание Мильтокита против фракийского царя Котиса. Мильтокит обратился к афинянам за поддержкой и предложил им в обмен за помощь Херсонес. Афины послали армию под командованием Эргофила, но были обмануты дипломатическими действиями Котиса и война затянулась. Эргофил был замещён стратегом Автоклом, но все его усилия по исправлению ситуации оказались безрезультатными и позднее Автокл был привлечён в Афинах к суду за плохое руководство военными действиями.
 В Аркадии — олигархический переворот.
 362/361 — афинский архонт-эпоним Молон.
 Завоевание Айодхьи царством Магадха, завершение Солнечной Династии в Индии, представителями которой были Рама и Будда.

См. также

Примечания